Okręty US Navy o nazwie USS  "Empire State":

 Pierwszy "Empire State" (IX-38) był okrętem pomocniczym, który został przemianowany z "Procyon" (AG-11). Następnie przemianowany na "American Pilot".
 Drugi "Empire State" (AP-1001) jest okrętem pomocniczym, który znajduje się w służbie pomocniczej. Zwodowany w 1961.

Empire State